Пре () — коммуна во французском департаменте Арденны
 Пре () — коммуна во французском департаменте Вогезы
 Пре () — коммуна во французском департаменте Луар и Шер
 Пре () — коммуна во французском департаменте Мёрт и Мозель
 Пре () — коммуна во французском департаменте Эр